

Persone

Alberto De Martino (1929-2015) – regista e sceneggiatore italiano
Antonio De Martino (1815-1904) – medico e politico italiano
Carmine De Martino (1898-1963) – politico e imprenditore italiano
Eduardo de Martino o anche Edoardo (1838-1912) – pittore italiano
Emilio De Martino (1895-1958) – giornalista e scrittore italiano, direttore della Gazzetta dello Sport
Ernesto de Martino (1908-1965) – antropologo ed etnografo italiano
Francesco De Martino (1907-2002) – giurista, politico e intellettuale italiano
Giacomo De Martino (1817-1879) – politico italiano
Giacomo De Martino (1849-1921) – politico italiano
Giacomo De Martino (1868-1957) – diplomatico e politico italiano
Giovanni De Martino – scultore, XIX secolo
Gianni De Martino (1947) – giornalista, scrittore e critico letterario italiano
Giuseppe De Martino (1854-1916) – attore e commediografo italiano, interprete  del personaggio di Pulcinella
Giuseppe De Martino (1963) – ex calciatore italiano
Marcello De Martino (1932-1983) – direttore d'orchestra, compositore e arrangiatore di musica leggera italiano
Nicola De Martino (1818-1881) – vescovo cattolico italiano
Nicola Antonio De Martino (1701-1769) – matematico italiano
Peppino De Martino (1908-1970) – attore italiano
Raffaele De Martino (1986) – calciatore italiano
Renato De Martino (1843-1903) – ambasciatore italiano
Renato De Martino (1908-1935) – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare
Stefano De Martino (1989) – ballerino, modello e conduttore televisivo italiano
Umberto De Martino (1906-1970) – schermidore e dirigente sportivo italiano

Altro
Campionato De Martino